Палеоцен „ранното скорошно“, е геоложка епоха, която е продължила от около 65,5 до 56 милиона години преди днешното време. Това е първата епоха на периода палеоген от неозойската ера. Както и при повечето други по-стари геоложки периоди, слоевете, които определят началото и края на епохата, са добре идентифицирани, но точният край на епохата не е сигурен.

Епохата палеоцен започва веднага след масовото измиране в края на креда, известно като масово измиране креда – терциер, което включва изчезването на динозаврите, гигантските морски влечуги и много други представители на флората и фауната.

Геология
Геохронологична скала